Андрей Михайлович Тавров (до 1998 публиковался под именем Андрей Суздальцев; род. 1948, Ростов-на-Дону) — поэт, прозаик, журналист. Главный редактор поэтической серии издательского проекта «Русский Гулливер» и журнала «Гвидеон».Представитель метареализма — течения в поэзии  70-х-90-х гг. XX века, означающее «метафизический», а также  «метафорический реализм».

Биография 
Окончил филологический факультет МГУ. Работал журналистом, художником по мозаике. Автор программы, посвящённой современной мифологии, на «Радио России», пишет сценарии для телевизионного канала «Культура». В 2012 году основал литературный журнал «Гвидеон» (совместно с поэтом В. Месяцем), публикующий в основном современную поэзию.

Публиковался в журналах «Футурум АРТ», «Новый мир», «Дети Ра», «Октябрь», «Дружба Народов», «Зинзивер», «Комментарии», «Арион» и др.

Автор близких метареализму поэтических книг «Настоящее время» (1989), «Театрик» (1997), «Две серебряных рыбы на красном фоне» (1997), «Звезда и бабочка — бинарный счет» (1998), «Альпийский квинтет» (1999), «Sanctus» (2002), «Psyhai» (2003), «Ангел пинг-понговых мячиков» (2004), а также романов «Орфей» и «Мотылёк».

Лауреат премии журнала «Дети Ра» за 2016 год.

Лауреат Большой премии «Московский наблюдатель» за 2017 год.

Лауреат Премии Андрея Белого в номинации «Поэзия» за книгу «Плач по Блейку» (2019).

Библиография 
 «Настоящее время» (1989)
 «Осенняя песнь кентавра» (1992)
 «Эль» (1996)
 «Театрик» (1997)
 «Две серебряных рыбы на красном фоне» (1997)
 «Звезда и бабочка — бинарный счет» (1998)
 «Альпийский квинтет» (1999)
 «Звезда и бабочка» (1999)
 «Орфей», роман (2000)
 «Sanctus» (2002)
 «Ангел пинг-понговых мячиков» (2004)
 «Парусник Ахилл» (2005)
 «Самурай» (2006)
 «Зима Ахашвероша» (2007)
 «Кукла по имени Долли», роман (2008)
 «Мотылёк», роман (2008)
 «Часослов Ахашвероша» (2010)
 «Письма о поэзии», статьи и эссе (2011)
 «Бестиарий» (2013)
 «Территория рая», книга эссе (2013)
 «Проект Данте» (2014)
 «Сын человеческий. Об отце Александре Мене» (2014)
 «Державин» (2016)
 «Снежный солдат: книга стихотворений в прозе» (2016)
 «Поэтика разрыва», книга эссе (2016)
 «Нулевая строфа», избранные эссе (2016)
 «Клуб Элвиса Пресли», роман (2017)
 «Плач по Блейку» (2018)
«И поднял его за волосы ангел»: повесть, рассказы и 7 стихотворений в прозе (2019)
«Внутреннее солнце. Книга эссе о человеке, ищущем и находящем Бога» (2020)

Примечания

Ссылки 
 
 Андрей Тавров в «Читальном зале»
 
 Изображения в галерее «Лица русской литературы»
 Поэт Андрей Тавров и Соловки
 Стихи в журнале «Textonly»
 Альманах «Новый метафизис»

Родившиеся в 1948 году
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в Ростове-на-Дону
Персоналии по алфавиту
Поэты России
Писатели России XX века
Русские поэты
Русские писатели XX века
Редакторы России
Главные редакторы России
Редакторы журналов
Писатели России XXI века
Лауреаты премии Андрея Белого